La Eredivisie 2021-22 fue la sexagésima sexta edición de la Eredivisie, la primera división de fútbol de los Países Bajos. El torneo comenzó el 13 de agosto de 2021 y concluirá el 15 de mayo de 2022.

El Ajax de Ámsterdam es el vigente campeón de la Eredivisie.

Ascensos y descensos 
Los relegados la temporada pasada fueron el ADO Den Haag que descendió después de trece años en la máxima categoría, VVV-Venlo relegado después de cuatro temporadas y FC Emmen que bajó después de tres años en la máxima categoría. Ascendieron para esta temporada de la Eerste Divisie 2020-21, SC Cambuur Leeuwarden que ascendió después de una ausencia de cinco años en la Eredivisie, Go Ahead Eagles y NEC Nijmegen ambos ascendidos tras una ausencia de cuatro años.

Equipos participantes

Equipos por provincias

Clasificación

Evolución de la clasificación

Play-off para Liga Europa Conferencia de la UEFA 2022-23

Play-off de ascenso-descenso 
Siete equipos, seis de la Eerste Divisie 2021-22 y uno de la Eredivisie, jugaran por un puesto en la Eredivisie 2022-23. Los seis equipos restantes jugaran en la Eerste Divisie 2022-23. El equipo con menor numeración o el equipo de la Eredivisie jugara de local.

Estadísticas

Máximos goleadores 

Fuente: Transfermarkt

Referencias

Véase también 
 Eerste Divisie 2021-22
 Tweede Divisie 2021-22
 Copa de los Países Bajos 2021-22

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 2021
Fútbol en 2022
Deporte en los Países Bajos en 2021
Deporte en los Países Bajos en 2022